Název Sóšú () může označovat následující staré japonské provincie:

 provincie Kazusa
 provincie Šimósa